Гуанахуато:

 Гуанахуато — місто в Мексиці, столиця штату Гуанахуато
 Гуанахуато — річка в Мексиці
 Гуанахуато — великий рудний золото-срібний район в Мексиці
 Гуанахуато — штат в центрі Мексиканської Республіки